Ка́йра Ти Ина́чин (; ) — немецкий историк родом из США.

Умерла 10 января 2012 года в Германии после продолжительной болезни в 43-летнем возрасте.

Публикации 
 Lampertheim in der Weimarer Republik und im Dritten Reich (Diss.; 1995)
 Der Aufstieg der Nationalsozialisten in Pommern. Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.), Helms, Schwerin 2002, ISBN 3-935749-14-7.
 Durchbruch zur demokratischen Moderne. Die Landtage von Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz und Pommern während der Weimarer Republik. Edition Temmen, Bremen 2004, ISBN 3-86108-046-X.
 Nationalstaat und regionale Selbstbehauptung. Die preußische Provinz Pommern 1815—1945. In: Quellen und Studien aus den Landesarchiven Mecklenburg-Vorpommerns. Bd. 7, Edition Temmen, Bremen 2005, ISBN 3-86108-052-4. (Habil.)
 Parlamentarierinnen. Landespolitikerinnen in Mecklenburg und Vorpommern 1918 bis heute. Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.), Scheunen-Verlag, Kückenshagen 2005, ISBN 3-938398-17-5.
 Von Selbstbehauptung zum Widerstand. Mecklenburger und Pommern gegen den Nationalsozialismus 1933 bis 1945. Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.), Scheunen-Verlag, Kückenshagen 2005, ISBN 3-934301-97-5.
 Die Geschichte Pommerns. Hinstorff, Rostock 2008, ISBN 978-3-356-01044-2.

Ссылки 

Выпускники Мангеймского университета
Преподаватели Грайфсвальдского университета